Schloss Einstein/Staffel 1 enthält alle Episoden der deutschen Seifenoper für Kinder und Jugendliche, Schloss Einstein aus der 1. Staffel. Die 1. Staffel umfasst 76 Episoden und ist damit die bisher längste Staffel von Schloss Einstein.

Besetzung 

Sortiert nach der Reihenfolge des Einstiegs.

Episoden

Weblinks 
 
 KiKA-Internetpräsenz der Kinder- und Jugendserie Schloss Einstein
 Schloss Einstein auf fernsehserien.de
 Episodenliste der 1. Staffel mit Titeln und Texten bei fernsehserien.de

Schloss Einstein 01
01